Pão com Manteiga  es el primer y único álbum de estudio y álbum debut de la banda brasileña vanguardista de rock: Pão com Manteiga. Lanzado en 1976 en el único año de actividad del grupo.

El álbum tiene una referencia hacia "El Mundo Fantástico de Ávalon" un mundo ficticio ambientado en la Edad Media medieval. 

A pesar de que el álbum no tuvo éxito comercial, en la actualidad es considerado un clásico de culto en el mismo seguimiento de culto y para los mismos seguidores del rock progresivo.

Sonido 

El sonido del álbum se enfoca en el rock progresivo, rock psicodélico, pop progresivo, pop psicodélico y con algunos sonidos populares del pop rock y influencias de la música medieval.

Lista de canciones

Personal 

Todas las letras y composiciones fueron realizados por todos los miembros del grupo durante la realización del álbum. La producción se encargo el mismo grupo de realizarlo.

 Johnny - vocal, guitarra
 Paulo Som - vocal de apoyo, viola, guitarra acústica
 Gilberto - banyo, teclados
 Pierre - vocal de apoyo, bajo
 Edison - batería

Referencias

Enlaces externos 

 Información del Álbum en Discogs.
 Reseña del Álbum en Tumblr. 

Álbumes de 1976
Álbumes debut de 1976
Álbumes de rock de Brasil
Álbumes de rock progresivo de Brasil
Álbumes de rock psicodélico de Brasil
Álbumes de Pão com Manteiga
Álbumes epónimos